Giron – miejscowość i gmina we Francji
 Giron – miasto w północnej Szwecji

Zobacz też 
 Girón – miasto w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 Girón – kanton w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 Girón – miasto i gmina w północno-wschodniej Kolumbii
 Playa Girón – plaża i wioska nad Zatoką Świń w Kubie. Miejsce zwycięstwa wojsk Fidela Castro w czasie Inwazji w Zatoce Świń 1961
 Girón – kubański producent autobusów z siedzibą w Hawanie